Бяла бреза, Бели брези, или Белите брези, може да се отнася до:
 бяла бреза, широколистно растение;
 „Белите брези“, курортна местност, в Родопите, край Ардино;
 „Белите брези“, жилищен комплекс, в София;
 „Белите брези“, зелено училище, в природен парк „Витоша“.